Луис Альберто Переа Перес (род. 3 сентября 1986 года в Медельине, Антьокия, Колумбия) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Сантос Наска».

Ранние годы 
Он является сыном колумбийского футболиста, участника чемпионата мира Луиса Карлоса Переа.

Переа учился в Старшей высшей школе Майами Сансет, которую окончил в 2004 году.

Карьера 
После окончания его контракта с «Атлетико Насьональ» в середине 2009 года игрок стал свободным агентом. Позже для усиления состава его купил «Депортес Толима», клуб продал его в начале 2010 года. Затем он отправляется в Перу, чтобы играть за «Леон де Уануко». Клубу удалось стать первым в своей группе и выйти в финальную часть чемпионата Перу 2010 года в рамках одной из лучших кампаний в истории команды. Хотя Переа всегда был силён в атаке, команда проиграла в финале «Универсидад Сан-Мартин». Переа забил пенальти во втором плей-офф и с 23 голами стал вторым лучшим бомбардиром турнира после Хибера Арриолы.
 
В 2010 году он подписал контракт с клубом «Депортиво Кито» из Эквадора, не имея достаточного количества игровой практики в команде, он был отдан в аренду в «Эвертон» из Примеры B Чили, где стал регулярным игроком основы. После 13 матчей с «Эвертоном» в январе 2012 года он был продан в «Универсидад Сан-Мартин» из чемпионата Перу, вследствие различных проблем он покинул клуб, чтобы присоединиться к «Далласу» из MLS, США. В апреле 2012 года он решил разорвать свой контракт с «Далласом», чтобы вернуться в «Универсидад Сан-Мартин». Переа подписал новый контракт на два года. В том же году он сыграл в Южноамериканском кубке, всего за сезон провёл 29 матчей и забил 11 голов.

В 2015 году Переа перешёл в «Спорт Уанкайо». 5 ноября он забил свои первые два мяча, принеся победу своей команде со счётом 5:3 над «Спортинг Кристал». В 2016 году игроком усилился «Универсидад Сесар Вальехо». Его дебют состоится 3 февраля в первом раунде Кубка Либертадорес 2016 в матче против «Сан-Паулу». Он попрощался с командой, после того, как «Универсидад Сесар Вальехо» разорвал его контракт за отсутствие на трёх тренировках и поездку в США без разрешения. В июле 2016 года он вернулся в «Спортинг Уанкайо». 11 августа он сыграл в Южноамериканском кубке 2016, его команда проиграла со счётом 2:1 «Депортиво Ансоатеги». 16 января 2017 года он подписал контракт со «Спорт Росарио» из Примеры Перу. 19 февраля он забил первый гол в матче со «Спортинг Кристал», его клуб победил со счётом 2:1.

В январе 2018 года он перешёл в клуб ФАС из чемпионата Сальвадора. 4 февраля он сыграл свой первый матч за команду против «Драгона».

25 февраля 2019 года Переа подписал контракт с клубом новообразованной Канадской премьер-лиги «Галифакс Уондерерс». Дебют за «Уондерерс» 4 мая 2019 года в матче против «Фордж» отметил голом. 14 декабря 2019 года клуб объявил, что в следующем сезоне Переа не вернётся.

30 декабря 2019 года Переа присоединился к перуанскому клубу «Карлос Стейн», который впервые пробился в высший дивизион страны.

В апреле 2020 года вернулся в ФАС перед сезоном Апертуры. 25 октября он сыграл первый матч после возвращения против «Онсе Депортиво», игра завершилась без голов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте BDFA 
 
 

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Ла Экидад»
Игроки ФК «Льянерос» Гуанаре
Игроки ФК «Реал Картахена»
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Леон де Уануко»
Игроки ФК «Депортиво» Кито
Игроки ФК «Эвертон» Винья-дель-Мар
Игроки ФК «Универсидад Сан-Мартин»
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Спорт Уанкайо»
Игроки ФК «Универсидад Сесар Вальехо»
Игроки ФК «Спорт Росарио»
Игроки ФК «Орсомарсо»
Игроки ФК «ФАС»
Игроки ФК «Галифакс Уондерерс»
Игроки ФК «Карлос Стейн»